Il singolare del torneo di tennis Alpirsbach Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fabio Maggi che ha battuto in finale Stefan Koubek 6-4, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Orlin Stanojčev (semifinali)
 Davide Scala (secondo turno)
 Assente
 Vincenzo Santopadre (primo turno)

 Álex Calatrava (primo turno)
 Andrej Čerkasov (secondo turno)
 Martín Rodríguez (secondo turno)
 Stefan Koubek (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Alpirsbach Challenger 1997